Raduša Rudnik är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Skopje. Raduša Rudnik ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Raduša Rudnik är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Raduša Rudnik ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Raduša Rudnik. Runt Raduša Rudnik är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer sydost om Raduša Rudnik. 

I omgivningarna runt Raduša Rudnik växer i huvudsak blandskog.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Saraj (kommun)